Бессарион — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Бессарион, Василий (более известный как Виссарион Никейский; 1403—1472) — учёный грек, выступивший архитектором унии православной и католической церквей 
 Бессарион — небольшой ударный кратер на границе Океана Бурь и юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.